Phil Brown est le nom de : 
 Phil Brown (1916-2006), acteur américain ;
 Phil Brown (né en 1959), joueur et entraîneur de football anglais ;
 Phil Brown (né en 1991), skieur alpin canadien ;
 Phil Brown (né en 1962), athlète britannique.

Voir aussi